Den Centralafrikanske Republik blev uafhængig i 1960. Den Centralafrikanske Republiks præsidenter har været:

 David Dacko (1960-66)
 Jean-Bédel Bokassa (1966-76; kejser 1976-79)
 David Dacko (1979-81)
 André Kolingba (1981-93)
 Ange-Félix Patassé (1993-2003)
 François Bozizé (2003–2013)
 Faustin-Archange Touadéra (2016–    )

 
Lister over præsidenter
 Præsidenter